Алексей Плещеев: Плещеев, Алексей Александрович (ок. 1803—1848) — поручик конного лейб-гвардии полка, декабрист.
 Плещеев, Алексей Львович (1681—1741) — сенатор, московский (1727—1730) и сибирский (1730—1736) губернатор.
 Плещеев, Алексей Николаевич (1825—1893) — писатель, поэт и переводчик; петрашевец, литературный и театральный критик.
 Плещеев, Алексей Романович (?—1606) — митрополичий боярин, воевода, член думы при Лжедимитрии I в 1605 году.